

Населені пункти та їхні частини
 Закосьцеле — село в гміні Джевиця Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Закосьцеле — село в гміні Іновлудз Томашовського повіту Лодзинського воєводства
 Закосьцеле — частина міста Неполомиці в Велицькому повіті Малопольського воєводства
 Закосьцеле — частина села Радзенцин у гміні Фрамполь Білґорайського повіту Люблінського воєводства
 Закосьцеле — частина села Тшемесня в гміні Мисьленіце Мисьленицького повіту Малопольського воєводства
 Закосьцеле — частина села Жезава в гміні Жезава Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Закосьцеле — частина села Яновічкі в гміні Рацлавіце Меховського повіту Малопольського воєводства
 Закосьцеле — частина села Сецеховіце в гміні Івановіце Краківського повіту Малопольського воєводства
 Закосьцеле — частина села Сташкувка в гміні Мощениця Горлицького повіту Малопольського воєводства
 Закосьцеле — частина села Брусьник у гміні Ценжковіце Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Закосьцеле — частина села Барвалд-Дольни в гміні Вадовіце Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Закосьцеле — частина села Стібно (Стубно) в гміні Стубно Перемишльського повіту Підкарпатського воєводства
 Закосьцеле — частина села Цмоляс у гміні Цмоляс Кольбушовського повіту Підкарпатського воєводства
 Закосьцеле — частина села Копкі в гміні Рудник-над-Сяном Ніжанського повіту Підкарпатського воєводства
 Закосьцеле — частина села Бжезувка в гміні Ропчице Ропчицько-Сендзішовського повіту Підкарпатського воєводства
 Закосьцеле — частина села Михайлівка (Міхалувка) в гміні Радимно Ярославського повіту Підкарпатського воєводства
 Закосьцеле — частина села Долубово в гміні Дідковичі Сім'ятицького повіту Підляського воєводства
 Закосьцеле — частина села Ґранне в гміні Перлеєво Сім'ятицького повіту Підляського воєводства
 Закосьцеле — частина села Лани-Великі в гміні Жарновець Заверцянського повіту Сілезького воєводства
 Закосьцеле — частина села Кідув у гміні Пілиця Заверцянського повіту Сілезького воєводства
 Закосьцеле — частина села Хліна в гміні Жарновець Заверцянського повіту Сілезького воєводства
 Закосьцеле — частина села Маслув-Перший в гміні Маслув Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Закосьцеле — частина села Кшижановиці-Дольне в гміні Піньчув Піньчовського повіту Свентокшиського воєводства
 Закосьцеле — частина села Кіє в гміні Кіє Піньчовського повіту Свентокшиського воєводства
 Закосьцеле — частина села Бебельно-Весь у гміні Влощова Влощовського повіту Свентокшиського воєводства
 Закосьцеле — частина села Больмін у гміні Хенцини Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Закосьцеле — частина села Сендзейовіце в гміні Хмельник Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Закосьцеле — частина села Цисув у гміні Далешице Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Закосьцеле — частина села Слупя-Надбжежна в гміні Тарлув Опатовського повіту Свентокшиського воєводства
 Закосьцеле — частина села Боґуцице-Перші в гміні Піньчув Піньчовського повіту Свентокшиського воєводства

Примітки